Арговија има више значења:

 Арговија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Арговија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику